Denumirea de Gorița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Gorița, un sat în comuna Pomorie, regiunea Burgas;
 Gorița, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Gorița, un sat în comuna Popovo, regiunea Tărgoviște;
 Gorița, un sat în comuna Beala, regiunea Varna.